

Géographie 
Chiloé peut faire référence à :

 l'île de Chiloé ou Isla Grande de Chiloé, située dans la province de Chiloé (Chili)
 les églises de Chiloé, remarquables églises en bois se trouvant sur l'île
 le parc national de Chiloé, un parc national situé sur l'île de Chiloé
 l'archipel de Chiloé, auquel appartient l'île
 la province de Chiloé, comprenant la quasi-totalité de l'archipel de Chiloé
 Chiloé Continental, ancien nom de la province de Palena
 le bloc de Chiloé, bloc géologique

Culture 
 Chiloé Productions, société de production de télévision française.

Épices 
 Chiloé, ou baie de Chiloé, poivre sacré de Patagonie, drimys ou écorce de Winter, ou encore cannelle de Magellan, est une épice provenant du Chili, assimilée au poivre.